Wherry ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Wherry (* 1973), US-amerikanischer Radsportler
 Edgar T. Wherry (1885–1982), US-amerikanischer Botaniker
 Kenneth S. Wherry (1892–1951), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Werry